La Chaussée des Géants () est une formation volcanique visible sur la côte d'Irlande du Nord.

Giant's Causeway peut aussi faire référence à : 

 Giant's Causeway, un cheval de course irlandais né aux États-Unis appartenant au haras de Coolmore.